Бильче — название населённых пунктов.

 Бильче — село в Николаевском районе Львовской области Украины.
 Бильче — село в Демидовском районе Ровненской области Украины.